Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréats 
Storm Sanders et John Peers remportent le tournoi en s'imposant en finale face à Kirsten Flipkens et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit chacun de leur premier titre dans la discipline.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2022
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022